Авл Ларций Приск, консул-суффект 110 г.
 Авл Ларций Македон, консул-суффект 124 г.